Чемпіонат світу з боротьби — міжнародне змагання борців-любителів, що проходить під егідою  (FILA). В рамках чемпіонатів світу проводяться змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків (з 1904 року), вільної боротьби серед чоловіків (з 1951 року) і серед жінок (з 1987 року).

Турніри

Вільна боротьба (чоловіки)

Греко-римська боротьба

Вільна боротьба (жінки)

Об'єднані

Таблиця медалей за країнами 
Таблиця усіх змагань за країнами, станом після ЧС-2015.

Посилання 
 База даних ФІЛА